Il singolare del torneo di tennis Aryamehr Cup 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Marty Riessen che ha battuto in finale John Alexander 6-7 6-1 6-3 7-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aryamehr Cup 1971